Рубьо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рубьо, Жесус (род. 1994) — андоррский футболист, полузащитник.
 Рубьо, Жорди (род. 1987) — андоррский футболист, защитник.
 См. также 
 Рубио